Lars Bak ist der Name folgender Personen:

* Lars Bak (Informatiker) (* um 1965), dänischer Informatiker
 Lars Bak (Radsportler) (* 1980), dänischer Radrennfahrer